La Dominante – appellativo della Repubblica di Genova
 La Dominante – appellativo della Repubblica di Venezia
 Associazione Calcio La Dominante – società calcistica di Genova vissuta tra il 1927 e il 1930
 Società Sportiva La Dominante – società calcistica di Reggio Calabria vissuta tra il 1935 e il 1944 e rispondente alla tradizione della 
 A.S.D. La Dominante – società calcistica di Monza fondata nel 1929